Christophe Pignol et son frère Stéphane Pignol, deux footballeurs français ;
 David Pignol, un rugbyman français montalbanais ;
 Jean Pignol (1924-1990), comédien et réalisateur français ;
 Valentin Pignol, (1865-1912) sculpteur, professeur à l'École des Beaux-Arts de Marseille ;
 Isabelle Pignol, joueuse de vielle à roue et son frère Norbert Pignol, joueur d'accordéon diatonique.